«Опять двойка» — картина художника Фёдора Решетникова, созданная в 1952 году.

Хранится в Третьяковской галерее. Ранняя авторская версия картины находится в собрании фонда Art Russe.

Благодаря близости сюжета к реалиям ученической жизни, картина использовалась в школьной программе СССР как образец жанра бытовой живописи (в программе по изобразительному искусству), в программе по русскому языку в разделе «Развитие устной и письменной речи» предполагалось написание сочинения по данной картине. Картина была хорошо знакома советской публике.

Эта картина до сих пор печатается на учебниках русского языка.

«Опять двойка» — вторая часть художественной трилогии Решетникова, первая часть которой — «Прибыл на каникулы» (1948), а третья — «Переэкзаменовка» (1954), которая не приобрела такой известности, как первые две (работа находилась в частном владении, в конечном итоге была вывезена в США, где хранилась у торговца предметами искусства во Флориде; позже её выкупил на аукционе и возвратил в РФ российский арт-фонд Филатовых). Примечательно, что в левом углу картины «Опять двойка» видна репродукция более раннего полотна «Прибыл на каникулы», а в левом углу «Переэкзаменовки» — репродукция картины «Опять двойка».

Интересные детали 

 Композиция картины, образованная расположением фигур, представляет собой треугольник. Его вершина приходится на висящую в комнате репродукцию более раннего произведения художника «Прибыл на каникулы», воспроизведенную на картонке, к которой прикреплен отрывной календарь. С помощью этой говорящей детали Решетников показывает положительный типаж, к которому должен стремиться главный герой картины.
 По мотивам сюжета картины был создан одноимённый эпизод 124-й серии детского киножурнала «Ералаш». Также это произведение показано в одноимённом мультфильме из цикла «Приключения Мурзилки», где мальчика зовут Колей.
 Сюжет картины «Опять двойка» повторяет сюжет картины «Провалился» 1885 г. художника Дмитрия Егоровича Жукова (1841—1903). При всей похожести картин они совершенно разные. На досоветской картине неудача гимназиста показана как общий крах, ведь он старший мужчина в семье. На советской картине мы видим лодыря и неудачника, которого осуждает с детства старшая сестра, над ним смеётся младший брат.
 Другим прототипом картины является картина А. М. Корина «Опять провалился» (1891), где главный герой тоже старше главного героя Решетникова.
 Изначально Решетников собирался рисовать картину «Опять пятёрка» с радостным сюжетом, но после посещения урока ему показалось, что реакция на неудачу более выразительная.
 В роли двоечника позирует сын известного художника Густава Клуциса, репрессированного и расстрелянного в 1938 году. Семья Клуциса жила по соседству с Решетниковым, в том же доме, и после ареста они поменялись квартирами. На картине изображена бывшая квартира Клуциса.
 По словам знавших Решетникова, собаку в картине написал А.А. Пластов.

См. также 
 «Обсуждение двойки» (1950), картина Сергея Григорьева, часто сопоставляемая художественными критиками с картиной Решетникова

Примечания

Ссылки 
 «Опять двойка» на сайте «Коллекция: мировая художественная культура»
 Картина Фёдора Решетникова «Опять „двойка“»  в программе «Собрание Третьяковки» («Эхо Москвы». 27 Август 2006)

Картины Фёдора Решетникова
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Изобразительное искусство соцреализма
Жанровые картины
Картины с изображением детей
Пионеры в искусстве